Бабановка — село в Саратовском районе Саратовской области России. С апреля 2021 года входит в состав городского округа город Саратов.

История 
Бабановка (Барабановка) была основана примерно во второй половине XVIII века между Астраханским почтовым трактом и берегом Волги. В год отмены крепостного права в деревне насчитывалось 45 домохозяйств, работали две мельницы. 

Во времена Советской власти Бабановка стала центром одноимённого сельсовета. Был создан колхоз "Страна Советов", который в 1952 году был расформирован и присоединён к совхозу "Синеньский". Во второй половине XX века Бабановка входила в Синеньский сельсовет. В 1970 году здесь проживало 129 жителей, однако уже к 1979 году их осталось всего 32.

География 
Расположено село в южной части Саратовского района, на берегу ручья Назаровка. Расстояние до административного центра села Синенькие - 3 км, до областного центра составляет 48 км. С административным центром поселения село связано просёлочной грунтовой автодорогой. В Бабановке расположена одна улица Садовая.

Население 

На 1 января 2020 год в селе проживал 1 человек.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с. 
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки  
 Официальный сайт Саратовского района 
 Официальный сайт Синеньского муниципального образования 

Населённые пункты Саратовского района